John Moffatt est un nom pouvant désigner:

John Moffatt (1922-2012), acteur et dramaturge anglais
 (1922-2013), physicien et académicien britannique
 (né en 1964), producteur de télévision américain

Voir aussi

Moffatt, John